Das letzte Kommando ist der Titel von
 Das letzte Kommando (1962), US-amerikanischer Western von Arnold Laven (Geronimo)
 Das letzte Kommando (1973), US-amerikanische Filmkomödie von Hal Ashby (The Last Detail)
 einem Star-Wars-Roman aus der Thrawn-Trilogie